«За щелчок» — советский короткометражный рисованный мультфильм 1977 года.

Первый из трёх сюжетов мультипликационного альманаха «Весёлая карусель» № 9.

Сюжет 
Мультфильм про зайчика, который ходил по лесу и предлагал зверятам угоститься морковкой. Морковку зайчик протягивал, но в последний момент выдёргивал её из их лап и предлагал уже «за щелчок». Он успел щелкнуть по лбу барсучонка и белочку, и им было очень больно. Так продолжалось до тех пор, пока он не встретился с бараном. Повторив своё предложение «за щелчок», когда баран захотел полакомиться капустой, зайчик получил травму пальца о его крепкий лоб. Капусту баран съел, даже не заметив щелчка и не обратив внимание на то, что сам зайчик, страдая от боли в пальце, завертелся, как волчок. Прибежал заяц с больным пальцем к врачу-медведю. Медведь посмотрел и, усмехнувшись, повторил его же фразу: «Ну что? За щелчок?» Заканчивается мультфильм крупным планом перевязанного заячьего пальца и самого зайчика, покрасневшего от стыда.

Съёмочная группа

Ссылки 
 
 

Короткометражные мультфильмы СССР 1970-х годов
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Весёлая карусель
Мультфильмы Леонида Каюкова
Рисованные мультфильмы СССР 1977 года